Franz von Duesberg (1793-1872), un avocat prussien,
 Hilaire Duesberg (1888-1969), un exégète belge,
 Peter Duesberg (1936-), un biologiste germano-américain.